Comune di Choux (Giura)
Comune di Choux (Loiret)
Pasta choux, impasto base di pasticceria per la preparazione dei bignè